A 2015-ös atlétikai világbajnokságon a női gerelyhajítás versenyszámait a Pekingi Nemzeti Stadionban rendezték. A győztes Kathrina Molitor lett.

Rekordok

Eredmények

Selejtezők
A továbbjutó szint: 63,50m

Döntő

Források
 A selejtező eredménye
 A döntő eredménye

2015-ös atlétikai világbajnokság